Kirchsteiger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kirchsteiger (* 1957), schwedischer Designer, Innenarchitekt und Fernsehmoderator
 Hans Kirchsteiger (1852–1932), österreichischer Priester und Schriftsteller